Fylkesvei 500 (Hedmark), weg in de Noorse provincie Hedmark
 Fylkesvei 500 (Rogaland), weg in de Noorse provincie Rogaland
 Fylkesvei 500 (Sør-Trøndelag), weg in de Noorse provincie Sør-Trøndelag